Cedar Mountains ist der Name mehrerer Gebirge in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Mountains (Nevada)
 Cedar Mountains (Oklahoma)
 Cedar Mountains (Emery County, Utah)
 Cedar Mountains (Tooele County, Utah)

Siehe auch:
 Cedar Mountain